

Пелла — ном в Греції, в периферії Центральна Македонія 
 Пелла — столиця давньої Македонії

Пелла () — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Новара

Пелла () — руїни античногог міста в сучасній Йорданії

Пелла — місто, штат Айова
 Пелла — місто, штат Вісконсин
 Пелла — переписна місцевість, штат Вісконсин